Seznam divizij z zaporedno številko 58.

Seznam 
 Pehotne
 58. pehotna divizija »Legnano«
 58. pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi